

Sens et origine du nom 

Saïd est un prénom arabe masculin.

Ce mot en arabe signifie « heureux ». Il a pour équivalents, Felix en latin, ( en français) et  en grec.
En kabyle, ce mot signifie « favorisé par le destin », «chanceux ».

Il ne faut pas confondre Saïd avec le titre arabe Sayyid et ses déformations , Syedna. C'est à la fois un titre accordé traditionnellement aux descendants de Mahomet et une formule moderne de politesse équivalent à Monsieur.

Variantes 

 Saîd,
 arabe : سعيد
 Saʻid
 Said
 Saïdou
 Seydou

Patronyme 

 Boinali Saïd Toumbou (1960-), syndicaliste et homme politique français ;
  ;
 Edward Saïd (1935-2003), un auteur, critique et théoricien Palestino-Américain ;
 Fatma Saïd (1991-), soprano égyptienne ;
 Heba Said (1978-), haltérophile égyptienne ;
 Jawdat Said (1931-2022), érudit musulman adyguéen de Syrie ;
 Kamel Kaci-Saïd (1967-), footballeur algérien ;
 Mohamed Kaci-Saïd (1958-), footballeur algérien ;
 Neama Said (2002-), haltérophile égyptienne ;
 Nouri as-Said, dit Nouri Saïd (1888-1958), homme politique irakien ;
 Qabus ibn Saïd (1940-2020), sultan d'Oman de 1970 à 2020 ;
 Safi Saïd (1953-), journaliste, écrivain et homme politique tunisien ; 
 Saïd Ben Saïd (1966-), producteur de cinéma franco-tunisien ;
 Samir Aït Saïd (1989), gymnaste français ;
 Samira Saïd (1958-), chanteuse marocaine ;
 Sudirman Said (1963-), homme politique indonésien ;
  (1939-), homme d'affaires Syrien ;
 Wesley Saïd (1995-), footballeur français.

Prénom

Autres usages du nom 
 Saïd, film espagnol de Llorenç Soler réalisé en 1998
 La Saïd Business School à l'Oxford University.

Toponymie 

 Port-Saïd, une ville sur le canal de Suez.

Prénom arabe
Patronyme arabe